Mr. Soul (Neil Young), een lied van Buffalo Springfield (1967) en Neil Young (1982), geschreven door Neil Young
 Mr. Soul (2006), een Canadese horrorfilm van Jeremy Torrie